Флавия Домицила (Flavia Domitilla; † края на 1/началото на 2 век, остров Вентотене?) е християнска мъченица и светица. Внучка е на императорВеспасиан (69 – 79).

Биография 
Произлиза от фамилията Флавии. Дъщеря е на Флавия Домицила, единствената дъщеря на император Веспасиан и съпругата му Домицила.

Омъжена е за братовчед си Тит Флавий Клеменс (консул 95 г.), син на Арецина и Тит Флавий Сабин (суфектконсул 69 г.) и племенник на Веспасиан. Съпругът ѝ Флавий Клеменс е екзекутиран през 95 г. по поръчка на чичо му император Домициан. Флавия е заточена след това (95 г.) от Домициан (81 – 96) на остров Пандатерия (днес Вентотене) в Тиренско море близо до Неапол. Тя е била подложена на големи мъчения.

Тя притежавала чифлик на Виа Ардеатина, където давала парцели за гробове на други хора. Създадената катакомба е наречена на нея Катакомби на Домицила и там почиват също някои от роднините ѝ.

Флавия Домицила е светица и се чества на 12 май.

Деца 
Флавия има седем деца, от които двама сина умират още малки.

Двама нейни сина са определени от Домициан, чрез осиновяването им през 95 г., за негови последници на трона, преименува ги на Веспасиан Младши и Домициан Младши и им дава за възпитател Квинтилиан.

Литература 
 Friedrich Wilhelm Bautz, Domitilla, Flavia, книга I (1990), 1359 – 1360
 Флавия Домицила
 Квинтилиан, "Institutio Oratoria", iv. 1, § 2 

Жени от Древен Рим
Флавии
Флавиева династия
Християнски мъченици от Римската епоха
Светци